

Biografgia
Emanuele nacque nel 1916 a Grottaglie, primogenito di Gioacchino, calzolaio, e Pasqualina Peluso.
La passione per l'arte l'apprese dal nonno, Vitantonio Peluso, uno dei massimi artisti presepiari della ceramica grottagliese.
Poi allievo dei pittori Ciro Fanigliulo e Gennaro Lupo.
Per meriti scolastici ottenne, nei primi anni trenta, una borsa di studio all'Istituto superiore di Urbino, dove fu allievo dei maggiori incisori italiani: Luigi Servolini, Francesco Carnevali e Leonardo Castellani e compagno di corso di Salvatore Fiume e Arnaldo Ciarrocchi.
De Giorgio organizzò sei edizioni della "Biennale internazionale della Grafica" svoltesi a Taranto tra gli anni cinquanta e gli anni settanta, di cui furono presidenti Carlo Carrà e Marc Chagall (presidente onorario).
Le sue opere vennero esposte in tutta l'Italia e all'estero, godendo di buona critica.le sue acqueforti, serigrafie, xilografie sono da annoverare tra le più
belle e preziose di Italia.

De Giorgio muore a Taranto nell'agosto 1983

Note